RTB peut faire référence à :
 Radiodiffusion-Télévision du Burkina, société publique de télévision et de radio du Burkina Faso ;
 Radiodiffusion-télévision belge, devenue Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) en 1977, entreprise publique de radio et de télévision pour la Communauté française de Belgique ;
 Real Time Bidding, technologie utilisée dans la Publicité en ligne ;
  dans l'aéronautique militaire qui signifie « retour à la base ».
 Reason To Believe. Messages courts, impactants et concrets qui influencent l'acheteur potentiel d'un produit ou service.

Notes et références